West Athens ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Athens (Kalifornien)
 West Athens (Maine)
 West Athens (New York)
 West Athens (Pennsylvania)